

Architettura 
 Palazzo delle Arti Beltrani – palazzo storico di Trani

Persone 
 Vito Beltrani – politico italiano
 Martino Beltrani Scalia – magistrato, politico ed esperto di carceri italiano